Grupp C i Europamästerskapet i fotboll 2024 spelas mellan den 16 och 25 juni 2024.

Tabell

Matcher

Match 5

{{Resultat med trupp|id=AAA-BBB
|nr       = 5
|bild     = 
|datum    = 16 juni 2024
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Arena AufSchalke
|spelplats= Gelsenkirchen
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= 
}}

Match 6

{{Resultat med trupp|id=AAA-BBB
|nr       = 6
|bild     = 
|datum    = 16 juni 2024
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Mercedes-Benz Arena
|spelplats= Stuttgart
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= 
}}

Match 17

{{Resultat med trupp|id=AAA-BBB
|nr       = 17
|bild     = 
|datum    = 20 juni 2024
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Waldstadion
|spelplats= Frankfurt
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= 
}}

Match 18

{{Resultat med trupp|id=AAA-BBB
|nr       = 18
|bild     = 
|datum    = 20 juni 2024
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Allianz Arena
|spelplats= München
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= 
}}

Match 29

{{Resultat med trupp|id=AAA-BBB
|nr       = 29
|bild     = 
|datum    = 25 juni 2024
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Rheinenergiestadion
|spelplats= Köln
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= 
}}

Match 30

{{Resultat med trupp|id=AAA-BBB
|nr       = 30
|bild     = 
|datum    = 25 juni 2024
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Allianz Arena
|spelplats= München
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= 
}}

Källor 
 Officiell hemsida

Grupp C